Plaats in Indonesië
 Kampai (Talo), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Kampai (Peninjauan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra